Saint-Ouen puede referirse a: 

 Saint-Ouen, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Saint-Ouen, comuna francesa situada en Loir y Cher.
 Saint-Ouen, comuna francesa situada en Somme.
 Saint-Ouen, comuna francesa situada en Sena-Saint Denis.